Marrett ist der Familienname folgender Personen:

 George J. Marrett (* 1935), US-amerikanischer Offizier
 Henry Norman Marrett (1879–1961), englischer Badmintonspieler

Siehe auch: Marett, Maret